Marcos Baghdatis e Mikhail Youzhny eram os atuais campeões, mas desistiram na segunda rodada devido a uma lesão no pé de Baghdatis. Julian Knowle e Filip Polášek conquistaram o título, derrotando Ivan Dodig e Mate Pavić na final por 6–3, 6–3.

Cabeças de chave

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(Primeira fase)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (Campeões)

<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
<li>  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D